Występy w europejskich pucharach szwedzkiego klubu piłkarskiego Djurgårdens IF.

Wykaz spotkań pucharowych

1955–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 

 

Djurgårdens IF
Szwedzkie kluby piłkarskie w europejskich pucharach